De Bardzragujn chumb 2010 was het negentiende seizoen van het Armeense nationale voetbalkampioenschap. Het ging van start op 27 maart en eindigde op 14 november 2010. Pjoenik Jerevan werd voor de tiende opeenvolgende keer landskampioen.

Klassement

Uitslagen 

* De wedstrijd tussen Impuls Dilijan en Kilikia Jerevan werd in een reglementaire 0-3 omgezet, Doordat Impuls een niet speelgerechtigde speler had opgesteld.

** De wedstrijd Gandzasar Kapan - Kilikia Jerevan werd in een reglementaire 3-0 omgezet doordat de spelers van Kilikia Jerevan niet kwamen opdagen bij de wedstrijd.

Topscorers
16 goals
  Marcos Pizzelli (Pjoenik Jerevan)
  Gevorg Ghazaryan (Pjoenik Jerevan)
11 goals
  Eduardo Du Bala (Banants Jerevan)
10 goals
  Ednei (MIKA Asjtarak)
9 goals
  Samvel Melkonyan (Banants Jerevan)
  Mkrtich Nalbandyan (Sjirak Gjoemri)

Externe link
  Officiële website

Armenie
Armeense voetbalcompetitie